Șeriful din Tennessee  se poate referi la:

 Film
 1973 Legenda șerifului din Tennessee (Walking Tall) – film american inspirat din cazul real al șerifului Buford Pusser, regia Phil Karlson;
 1975 Sfârșitul legendei (Walking Tall Part II) – film american sequel la Walking Tall, regia Earl Bellamy;
 1975 Șeriful din Tennessee (partea a III-a) (Final Chapter: Walking Tall) – film sequel la Walking Tall Part 2, regia Jack Starrett;
 1978 A Real American Hero (film) – film de televiziune american remake al Walking Tall din 1973;
 1981 Walking Tall (serial TV) – serial de televiziune, adaptare după filmul omonim;
 2004 Walking Tall (film din 2004) – un remake al filmului omonim din 1973;
 2007 Walking Tall: The Payback – un sequel al filmului din 2004 Walking Tall